Pollo puede hacer referencia a:

 Gallus gallus (o «pollo»), un ave doméstica.
 La carne de pollo.
 El polluelo (o «pollo»), la cría de las aves.
 Papaver rhoeas (o «pollo» o «amapola silvestre»), una planta fanerógama de la familia de las papaveráceas.

Además, puede referirse a cualquiera de los siguientes hombres:

 José Alfredo «pollo» Fuentes, un cantante y animador chileno (n.1947).
 Rubén «pollo» Sobrero, un dirigente gremial argentino (n.1961).
 Sebastián «pollo» Vignolo, un periodista y narrador deportivo argentino (n.1975).